Чемпионат Европы по водному поло 1970 — 12-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 4 по 12 сентября 1970 года в городе Барселона (Испания).

Регламент 
В турнире участвовало 15 команд. В первом групповом раунде были 3 группы по 5 команды. Первые две команды попадали во второй групповой раунд, где также две первые команды попадали в турнир за 1-4 место, а последние две в турнир за 5-8 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 
 

 Группа C

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Плей-офф

Матчи за 13-15 место

Матчи за 7-12 место

Матчи за 1-6 место

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по водному поло в Испании
1970
1970 год в водном поло
Сентябрь 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 1970 году